Andrew Willoughby Ninian Bertie (Londres, Reino Unido, 15 de mayo de 1929 - Roma, Italia, 7 de febrero de 2008) fue un aristócrata inglés y el LXXVIII (78º) príncipe y gran maestre de la Orden de Malta, cargo que ocupó durante casi 20 años. Fue el primer inglés en ser elegido gran maestre de dicha Orden desde el año 1258. Es venerado en la Iglesia católica, habiendo sido declarado Siervo de Dios por el papa Francisco. Su fiesta se celebra cada año el 7 de febrero.

Biografía

Primeros años 
Bertie nació en Londres, hijo de James Bertie y de Jean Crichton-Stuart (ambos de ascendencia noble). Fue educado en el colegio católico privado de Ampleforth, y se graduó en Historia Moderna en Christ Church. También tomó clases en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. De 1948 a 1950 realizó el servicio militar en los "Scots Guards" del ejército británico, llegando al grado de oficial en 1949. Después de un primer contacto con el sector comercial, enseñó lenguas modernas (particularmente francés y español) durante veinte años en el Worth School, un colegio privado de la Orden de los Benedictinos en el Condado de Sussex, en Inglaterra.

Época como gran maestre 
Bertie fue admitido en la Soberana Orden de Malta en 1956. Alcanzó el grado de Caballero de la Justicia, tomando los Votos Perpetuos en 1981.

Se unió al gobierno de la Orden en 1981 y en abril de 1988 se lo eligió como 78º gran maestre. Posteriormente se convirtió en Hospitalario del Santuario de Lourdes, que es el lugar de peregrinación anual de la Orden. Sucedió a Angelo de Mojana, un noble de Milán que había servido en la Orden desde 1962 y acometido una gran labor de modernización de la organización. Aunque la Orden es considerada como una entidad soberana, es una orden religiosa de la Iglesia católica, por lo que la elección de Bertie necesitó de la ratificación del Papa, Juan Pablo II, que se obtuvo el 11 de abril de 1988.

Bertie describió la Orden como nacida para ayudar al pobre y al enfermo; ese ha sido siempre nuestra principal meta; Las otras órdenes militares estaban ahí para luchar contra los sarracenos o para salvar a España o a la Tierra Santa de Prusia de los paganos. Pero nosotros siempre tuvimos este especial cometido para con los pobres y los enfermos. Nuestro afán es hoy exactamente el mismo que el que era en 1099, la santificación de nuestros miembros por medio del servicio a los necesitados.

Vida personal 
Nunca se casó ni tuvo hijos. Tenía un hermano menor. Era tío lejano de la reina Isabel II del Reino Unido.

Títulos y tratamientos 
Su nombre protocolario completo era Su Alteza Eminentísima Fra' Andrew Willoughby Ninian Bertie, Príncipe y Gran Maestre de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, Humildísimo Guardián de los Pobres de Jesucristo.

Causa de beatificación y canonización 
El 20 de febrero de 2015, Fray Matthew Festing presentó la causa de beatificación de Andrew Bertie, el Papa Francisco declaró al gran maestre Siervo de Dios y la causa de su beatificación aún continúa.

Distinciones

Premios 
 Premio Camino de la Paz (2005)
 Premio Matteo Ricci (2006)

Ciudadanía honorífica 
 Poseía ciudadanía honorífica de Rapallo (1992), Veroli (1993), Lourdes (1999), Magione (2002), Birgu (2003), y Santa Severina (2003). En Bolivia, en 2002, fue nombrado "Huésped Ilustre" de La Paz, El Alto y Santa Cruz.

Grados honoríficos 
 Medicina y cirugía, Universidad de Bolonia (1992)
 Jurisprudencia, Universidad de Malta (1993)
 Humanidades, Universidad de Santo Domingo (1995)
 Leyes, Universidad de St. John, Minnesota (2003)

Condecoraciones 
 Gran maestre de la Orden de Malta
 Caballero del collar de la Orden de Pío IX (Santa Sede)
 Caballero del collar de la Orden de Isabel la Católica (España)
 Caballero gran cruz adornada con el gran cordón de la Orden al Mérito de la República Italiana
 Caballero gran cruz de la Legión de Honor (Francia)
Caballero gran cruz de la Orden de la Estrella de Rumania (Rumania)
 
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro (línea austríaca)
 Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Casa de Saboya)
 Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Casa de Saboya)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Italia)
 Caballero de la Orden de San Andrés (Rusia)
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevski (Casa de Romanov)
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana (Rusia)
 Caballero de primera clase de la Orden de San Vladimiro (Rusia)
 Caballero gran cruz de la Orden del Águila Blanca (Serbia)
 Caballero gran cruz de la Orden de San Estanislao (Rusia)
 Bailío gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias)
 Caballero de la Orden de San Jenaro (Casa de Borbón-Dos Sicilias)
 Caballero gran cruz de la Orden de San Carlos (Mónaco)
 Caballero de gran cruz adornada con el gran cordón de la Orden de Ouissam El Alauita (Marruecos)
 Collar de la Orden del Libertador (Venezuela)
 Collar de la Orden de Andrés Bello (Venezuela)
 Caballero gran collar de la Orden del Infante Don Enrique (Portugal)
 Collar de la Orden pro Merito Melitensi (Orden de Malta)
 Collar de la Orden al Mérito de Chile
 Orden del Libertador San Martín (Argentina)
 Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana, Clase Especial
 Caballero de gran cruz con Collar de la Orden Nacional de la Cruz del Sur (Brasil)
 Collar Dorado de la Orden de Manuel Amador Guerrero (Panamá)
 Caballero de gran cruz de la Orden de Vitautas el Grande (Lituania)
 Gran cruz de la Orden del Mérito de la República de Polonia (versión vigente el 10 de mayo de 2007)
 Orden de la Doble Cruz Blanca, Primera Clase (Eslovaquia)
 Orden José Martí (Cuba)

Ancestros

Sucesión

Notas y referencias

Enlaces externos 
 
 Web de la Orden de Malta
 La web oficial de la Orden anuncia la muerte de SAE el Gran Maestre Andrew Bertie
 Times of Malta: La muerte el Gran Maestre por el Times (en inglés)
 Obituario de Fra' Andrew Bertie, Sunday Times (en inglés)
 Obituario de Fra' Andrew Bertie, The Telegraph (en inglés)
 The Times (en inglés)
 Memorial del Njegoskij Fund Network (en inglés)

Grandes maestres de la Orden de Malta
Grandes priores de Inglaterra en la Orden de Malta
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros del collar de la Orden de Isabel la Católica
Galardonados con la Orden del Libertador San Martín
Grandes cruces de la Legión de Honor
Bailíos grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Orden José Martí
Orden al Mérito de Chile
Orden de la Estrella de Rumania
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Grandes collares de la Orden del Infante Don Enrique
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de primera clase de la Orden de San Vladimiro
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Estanislao
Alumnado de Christ Church (Oxford)
Orden al Mérito de la República de Polonia
Grandes cruces de la Orden del Águila Blanca de Serbia
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Orden del Libertador
Orden de Andrés Bello
Nacidos en Londres